Bino – nome proprio di persona italiano maschile
Bino – cantante italiano
Bino – album di Bino del 1980
Bino – ipotetica particella elementare
Lago Bino – lago glaciale in provincia di Piacenza (Emilia-Romagna)
Manuel Albino Morim Maçães, noto solo come Bino – calciatore portoghese